Kreisbibliothek steht für
 Kreisbibliothek Harz 
 Kreisbibliothek Eutin